Amerikai Egyesült Államok
 Husum, település Washington államban

 Németország
 Husum, település Schleswig-Holsteinben, az Észak-Frízföldi járásban
 Husum, település Alsó-Szászországban, a Weser-Nienburgi járásban
 Svédország
 Husum, település Västernorrland megyében